Moanda eller Muanda kan syfta på följande platser:

Gabon 

 Moanda (ort i Gabon), Haut-Ogooué,

Kongo-Kinshasa 

 Moanda (ort i Kongo-Kinshasa), Kongo-Central, 
 Moanda (territorium), Kongo-Central,